Лунёв Олег Владимирович (17 марта 1973, Киев, УССР) — украинский художник. Работает в области живописи, театра, кино.

Биография 

Родился в Киеве. Учился в Республиканской художественной средней школе им. Тараса Шевченко.  В десятом классе школы познакомился со сценографом Даниилом Лидером, благодаря которому заинтересовался сценографией.  С 1992 года – участник республиканских художественных выставок.

В 1997 году окончил Украинскую академию искусств (мастерская Даниила Лидера, мастерская А. Бурлина, преподаватели по специальности С. Зорук, В. Будников).  С того же года — главный художник Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

С 2000 года —  член Национального союза художников Украины.

Среди основных произведений: "Рогоносец" (1998), "Зрители на спектакль не допускаются" (2001).

Известен сериями картин «До и после» (триптихи), «Десерт», «Девчонки нашего двора» (портреты знакомых женщин, актрис Киева), «Обзоры».

Семья 
Олег Лунев родился в семье художников. Его дедушка — детский писатель Грицко Бойко , дядя — драматург Вадим Бойко. Отчим Олега Лунева – также писатель Валентин Тарнавский. Соседями семьи Лунева была семья живописца-академика Сергея Григорьева.

Учителя 
Своими главными учителями Олег Лунев считает Даниила Лидера (сценография), Сергея Молодчикова и Виктора Зарецкого (живопись).

Среди любимых художников Олега Лунева — Диего Веласкес, Густав Климт и Пьер Огюст Ренуар.

Ссылки 

 Олег Лунев и его нимфы
 Лунёв Олег, 1973

Художники Украины